Plusieurs personnes ont porté ou porte le nom de Paul Détrie :

 Paul Alexandre Détrie (1828-1899), général français;
 Paul Détrie (1872-1962), général français, fils du précédent;
 Paul-Henri Détrie (1920), fils du précédent.